El término Komchén puede hacer referencia a:

 Komchén, una población localizada en el municipio de Hopelchén, Campeche, México;
 Komchén, una población localizada en el municipio de Mérida, Yucatán, México;
 Komchén, un sitio arqueológico localizado en el municipio de Mérida, Yucatán, México;
 Komchén, una población localizada en el municipio de Tzucacab, Yucatán, México;
 Komchén Martínez, una población localizada en el municipio de Motul, Yucatán, México.